B5 puede referirse a:
 Vitamina B5, vitamina hidrosoluble requerida para mantener la vida (nutriente esencial).
 Código ATC B05, sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química, correspondiente a los fármacos de la sangre y órganos formadores de la sangre.